Anatolikó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Anatolikó (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 
 Anatolikó (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kozánis, 

Robotskapade Greklandförgreningar